Hold-up

 eine Situation in der Wirtschaftswissenschaft, siehe Hold-up-Problem
 die englische Bezeichnung für halterlose Damenstrümpfe

 Filme:
 italienischer Film (1974), siehe englische Wikipedia
 französisch-kanadische Gaunerkomödie (1985) mit Jean-Paul Belmondo, deutscher Filmtitel Der Boß
 österreichischer Film (2000), siehe englische Wikipedia
 spanisch-argentinischer Film (2012, Originaltitel ¡Atraco), siehe englische Wikipedia
 ein 2020 in Frankreich erschienener pseudowissenschaftlicher Film des Corona-Leugners Pierre Barnérias (siehe englische Wikipedia)